SCAF peut faire référence à :
 Société centrale d'aviculture de France, une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique française ;
 Système de combat aérien futur, un projet européen d'un ensemble de systèmes d'armes aériens entre la France, l'Allemagne et l'Espagne.